Jianchangosaurus est un genre éteint de dinosaures à plumes du clade des thérizinosaures qui vivait dans le biote de Jehol, il y a approximativement 126 millions d'années, durant le Crétacé inférieur.

Une seule espèce est connue, Jianchangosaurus yixianensis. Un spécimen juvénile presque complet, dont seule la partie distale de la queue est manquante, a été découvert dans la formation géologique d'Yixian, dans le xian de Jianchang, dans le nord-est de la Chine.

Description 
L'holotype, répertorié sous le numéro 41HIII-0308A, est un squelette presque complet d'un seul individu juvénile, dont il ne manque que la partie distale de la queue. La hauteur au niveau des hanches de Jianchangosaurus a été estimée à  et sa longueur à environ . De même que chez les autres thérizinosaures basaux, ce genre possède cinq vertèbres sacrées. L'humérus mesure  de long et est 7 % plus court que l'omoplate. L'ulna (cubitus) mesure  de long, soit 78 % de la longueur de l'humérus, ce qui rapproche du rapport observé chez le thérizinosaure basal Falcarius utahensis (77 %). Le pubis est 20 % plus long que l'ischion. Le tibia (316 mm) est 1,5 fois plus long que le fémur (), ce qui constitue le rapport le plus élevé connu parmi les thérizinosaures, une adaptation qui a été fortement corrélée avec le développement d'une habitude à la course chez les dinosaures.

Classification 
De même que les espèces Falcarius utahensis et Beipiaosaurus inexpectus, Jianchangosaurus a été classé comme un thérizinosaure basal. L'analyse phylogénétique indique qu'il est plus dérivé que Falcarius mais plus primitif que Beipiaosaurus. Jianchangosaurus yixianensis est le seul connu thérizinosaure connu possédant une queue avec des centra caudales de forme ovale. Le cladogramme suivant est basé sur l'analyse phylogénétique menée par Pu et ses collègues en 2013, montrant la place de Jianchangosaurus parmi les thérizinosaures :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Dinosaures à plumes
 Biote de Jehol

Références taxinomiques 
 

Therizinosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2013